Фабрициус, Иоганн:
 Фабрициус, Иоганн Альберт (1668—1736) — немецкий филолог.
 Фабрициус, Иоганн Готлиб, или Богумил Фабрициус (1681—1741) — основоположник лужицкой печати.